Mayala steht für:

 Mayala (Demokratische Republik Kongo), ein Ort in der Demokratischen Republik Kongo.

Mayala ist ein Namensteil von:

 Antoine Mayala ma Mpangu (1926–1993), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Kisantu